

События 
 26 февраля — заключён договор между Кореей и Японией, Корея отказывается от политики изоляционизма, продолжавшейся свыше века.
 15 апреля — после убийства фактического правителя страны Септима Рамо отправлен в отставку президент Гаити генерал Мишель Доменг. Через 8 дней власть перешла временному правительству во главе с Пьером Буаро-Каналем.
 8 мая — умерла своей смертью последний абориген острова Тасмания — Труганини.
 30 мая — Абдул-Азиз отрёкся от престола. На османский трон встал Мурад V.
 4 июня — покончил с собой османский султан Абдул-Азиз.
 30 июня — Сербия и Черногория объявили Османской империи войну.
 8 июля — на свидании императора Александра II и А. М. Горчакова с императором Францем-Иосифом и Д.Андраши в замке Рейхштадт заключено секретное Рейхштадтское соглашение между Австрией и Россией по Балканскому вопросу.
 15 июля — роспуск I Интернационала в Филадельфии.
 19 июля — на пост президента Гаити вступил Пьер Буаро-Каналь, избранный на этот пост 17 июля сроком на четыре года.
 31 августа — вступление султана Абдул-Хамида II на трон Османской империи.
 30 ноября — Яблочков Павел Николаевич получил патент на создание трансформатора, считается датой появления первого трансформатора.
 6 декабря — демонстрация на Казанской площади в Санкт-Петербурге, первая в России открытая политическая демонстрация. За участие в ней Боголюбов (Емельянов А. П.) был осуждён к 15 годам каторги.
 25 июня — Александр Белл впервые продемонстрировал свой телефон на первой Всемирной электротехнической выставке в Филадельфии

Без точных дат 
 Вышел из печати синодальный перевод Библии — первый её перевод на русский язык.
 Кокандское ханство завоёвано Российской империей.

Наука

Музыка

Театр

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1876 году
 3 января — Вильгельм Пик, один из основателей германской компартии, первый и единственный президент ГДР (ум. 1960).
 5 января — Конрад Аденауэр, первый федеральный канцлер ФРГ в 1949—1963 годах (ум. 1967).
 12 января
 Джек Лондон, американский писатель (ум. 1916).
 Февзи Чакмак, турецкий полководец и премьер-министр Турции.
 2 марта — Пий XII, папа Римский в 1939—1958 годах (ум. 1958).
 5 марта — Оскар Бенавидес, перуанский военный и политический деятель, великий маршал Перу, президент Перу в 1914—1915 и 1933—1939 годах (ум. 1945).
 24 апреля — Эрих Редер, немецкий гросс-адмирал, главнокомандующий Кригсмарине в 1935—1943 годах (ум. 1960).
 24 мая — Сава Петров Огнянов, болгарский актёр и режиссёр театра (ум. 1933).
 27 мая — Далай-лама XIII, тринадцатый Далай-лама, духовный и светский глава Тибета в 1895—1933 годах (ум. 1933).
 2 июля — Вильгельм Куно, рейхсканцлер Германии в 1922—1923 годах (ум. 1933).
 18 июля — Вильям Вайн Приор (ум. 1946), военный деятель Дании, верховный главнокомандующий в период с 1939 по 1941 год.
 7 августа — Мата Хари, исполнительница экзотических танцев, куртизанка и шпионка (расстреляна 1917).
 14 августа — Александр Обренович, король Сербии в 1889—1903 годах (убит 1903).
 16 августа — Иван Яковлевич Билибин, русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства» (ум. 1942).
 17 августа — Джеймс Эрик Драммонд, 16-й граф Перт, шотландский политик, британский дипломат, первый Генеральный секретарь Лиги Наций (ум. 1954).
 5 сентября — Вильгельм фон Лееб, немецкий генерал-фельдмаршал, участник Первой и Второй мировых войн, военный преступник (ум. 1956).
 11 сентября — Александр (Немоловский), митрополит Брюссельский и Бельгийский в юрисдикции Русской православной церкви.
 31 октября — Антанас Жмуйдзинавичюс, литовский художник (ум. 1966).
 25 декабря — Мухаммад Али Джинна, отец пакистанской государственности (ум. 1948).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1876 году
 13 февраля — Михаил Васильевич Авдеев, русский беллетрист и критик.
 10 марта — Франц Кейль, австрийский альпинист, географ и картограф.
 26 марта — Луи Эжен Амедей Ашар, французский журналист и драматург.
 10 мая — Людвиг Маврикий Гиршфельд, польский медик, анатом, доктор медицины (род. 1816).
 4 июня — Абдул-Азиз, 32 султан Османской империи, самоубийство (род. 1830 год)
 8 июня — Жорж Санд, французская писательница.
 30 сентября — Эрминия Фуа-Фузинато, итальянская поэтесса, супруга  (род. в 1834).
 30 ноября — Эдвард Хорсман (р. 1807), английский политический деятель.
 2 декабря — Павел Николаевич Глебов, российский юрист, деятель военно-судебной реформы; тайный советник.

См. также

Примечания